False Money – cortometraggio del 1905 diretto da Lewin Fitzhamon
False Money – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Gaumont British Picture Corporation